«То́ска» () — художественный кинофильм-опера режиссёра Бенуа Жако, поставленный в 2001 году, экранизация одноимённой оперы Джакомо Пуччини.

Сюжет 
Кинофильм-опера является экранизацией оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, написанной по сюжету одноимённой драмы французского писателя Викторьена Сарду. Изложение сюжета см. в статье «Тоска».

В ролях

Музыканты 
 Музыка была записана в Лондоне на студии Эбби-Роуд.
 Солисты, хор и оркестр театра Ковент-Гарден.
 Музыкальный руководитель и дирижёр — Антонио Паппано.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Бенуа Жако
 Продюсеры: Даниэль Тоскан дю Плантье, Дуглас Камминс
 Сопродюсеры: Альфред Юрмер, Дагмар Якобсен, Фредерик Зиклер
 Исполнительный продюсер: Жан-Пьерр Шеир
 Ассоциированный продюсер: Lévon Sayan
 Сценаристы: Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по пьесе-драме Викторьена Сарду
 Композитор: Джакомо Пуччини
 Оператор: Ромен Виндинг
 Художники: Сильвен Шовело (художник-постановщик),  (художник по костюмам), Joël Lavrut (художник по декорациям)
 Монтажёр:

Съёмки 
 Фильм снят в основном в Германии (Кёльн) и в Италии, в декорациях, изображающих три места действия: церковь Сант-Андреа-делла-Валле, Палаццо Фарнезе и Замок Святого Ангела в Риме.

Издание на видео 
 Неоднократно выпущен на DVD компаниями «Decca Records», «Arthaus Musik», «OpusArte», и др.

См. также 
 Тоска (фильм-опера, 1956)
 Тоска (фильм-опера, 1976)
 Флория Тоска (фильм-опера, 1981)
 Ромео и Джульетта (фильм-опера, 2002)

Ссылки 
  
 Фильм-опера «Тоска» (2001) на CITWF

Экранизации опер Джакомо Пуччини
Фильмы-оперы Италии
Фильмы-оперы Германии
Фильмы-оперы Франции
Фильмы-оперы Великобритании
Фильмы-оперы по литературным произведениям